Mexoryl ist der Handelsname von verschiedenen UV-Filtern:
 Ecamsul (Mexoryl SX)
 Drometrizoltrisiloxan (Mexoryl XL)